Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Fußball-Bundesliga 2013/14.

Vereine

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen

FC Schalke 04

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach

Hannover 96

1. FC Nürnberg

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

1. FSV Mainz 05

SV Werder Bremen

FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim

Hertha BSC

Eintracht Braunschweig

Weblinks 
 Übersicht der Kader bei weltfussball.de, abgerufen am 28. Mai 2020.

Einzelnachweise 

2013/14
Bundesliga 2013 14
Bundesliga 2013 14
Kaderliste